Az Allsvenskan 1960-as szezonja volt a bajnokság harminchatodik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IFK Norrköping lett. Ez volt a klub kilencedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag